Il singolare del torneo di tennis Bank of the West Classic 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrice Lindsay Davenport che ha battuto in finale Venus Williams 7–6(1), 6–2.

Teste di serie 

 Lindsay Davenport (campionessa)
 Venus Williams (finale)
 Assente
 Amanda Coetzer (semifinali)

 Barbara Schett (secondo turno)
 Anna Kurnikova (quarti di finale)
 Dominique Van Roost (primo turno)
 Sandrine Testud (quarti di finale)
 Conchita Martínez (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bank of the West Classic 1999